Die NHL-Saison 1929/30 war die 13. Spielzeit in der National Hockey League. Zehn Teams spielten jeweils 44 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Montréal Canadiens nach einem 2:0-Erfolg in der Finalserie gegen die Boston Bruins. Auf Grund der Torflaute in der Vorsaison (2,9 Tore pro Spiel) änderte die NHL ihre Regeln. Bislang war es nur erlaubt den Puck nach vorne zu führen und Rückpässe zu spielen. Nun wurde der Pass nach vorne erlaubt. Nur über die blauen Linien durfte weiterhin nicht gepasst werden. Das Spiel wurde dadurch schneller und es fielen deutlich mehr Tore (5,9 Tore pro Spiel). Überragender Spieler war Bostons Cooney Weiland. Er profitierte von der neuen Regel und brachte es auf 73 Punkte. Die bisherige Bestmarke von 51, die Howie Morenz aufgestellt hatte, wurde noch von fünf weiteren Spielen übertroffen. Morenz verursachte eine andere Neuerung. Mit einem Schuss brach er dem Goalie der Maroons, Clint Benedict, die Nase. Als dieser einige Wochen später wieder aufs Eis ging, trug er als erster Torwart eine Gesichtsmaske aus Leder.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL Awards und vergebene Trophäen

Weblinks 

 

Eishockeysaison 1929/30
1929/30